Holmqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Holmqvist (* 1981), schwedischer Eishockeyspieler
 Birger Holmqvist (1900–1989), schwedischer Eishockeyspieler
 Eric Holmqvist (1917–2009), schwedischer Politiker 
 Hans Holmqvist (* 1960), schwedischer Fußballspieler
 Johan Holmqvist (* 1978), schwedischer Eishockeyspieler
 Jonas Holmqvist (* 1982), schwedischer Radrennfahrer
 Knut Holmqvist (1918–2000), schwedischer Sportschütze
 Michael Holmqvist (* 1979), schwedischer Eishockeyspieler
 Ninni Holmqvist (* 1958), schwedische Autorin und Übersetzerin
 Wilhelm Holmqvist (1905–1989), schwedischer Archäologe

Siehe auch:
 Holmquist